BXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boxborough Shrtn Hlpt (Stati Uniti)